Eärnil I är en fiktiv karaktär i J. R. R. Tolkiens sagovärld Midgård och den trettonde konungen av Gondor och den andra skeppskonungen. År 913 tredje åldern efterträdde han sin ärorika farbror Tarannon Falastur som dog barnlös. Han var son till Tarannon bror Tarciryan.

Han fortsatte med den expansionistiska havspolitik som sin föregångare. Han tog över Umbar år 933 tredje åldern.
Han var förlist nära Umbar år 936 och efterträddes av sin son Ciryandil
Människor i Tolkiens värld
Härskare av Gondor

nl:Lijst van koningen van Gondor#Eärnil I
pl:Królowie Gondoru#Eärnil I